Віго́ — топонім і прізвище

 Естебан Віго (1955) — іспанський футболіст і тренер.
 Жан Віго (1905–1934) — французький кінорежисер.

Топонім 
 Віго () — місто і муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія.
 Віго () — округ (графство) у штаті Індіана, США.